Вацлав Вондрак (1859—1925) — чеський філолог-славіст. Доктор філософії.
 Карл Вондрак (1895—1973) — австрійський футболіст, що грав на позиції правого крайнього нападника.
 Карл Вондрак — чехословацький лижник; учасник Зимових Олімпійських ігор-1928.

 35356 Вондрак — астероїд головного поясу.